Un Gilet de sécurité peut faire référence à :
 un gilet de haute visibilité, destiné à améliorer la visibilité de toute personne évoluant en bordure de route en situation dangereuse ou sur un chantier ;
 un gilet de sauvetage, permet à une personne, en cas de chute dans l'eau, de flotter plus facilement.